La saison 2019-2020 est la  du championnat de Serie D, l'équivalent de la quatrième division italienne. Elle est organisée par la Ligue nationale amateur et aura lieu à partir du .  amateurs y participent.

La saison a été arrêtée le  par la fédération italienne de football, après deux mois de suspension, suite pandémie de Covid-19 en Italie.

Équipes

Promotion depuis la  division 
 sont promus d'Excellence () ainsi que le vainqueur de la Coupe nationale amateur et sept vainqueurs de play-off.

 Abruzzes
 Chieti
 Pouilles
 Casarano
 Brindisi.
 Basilicate
 Grementum Val d'Agri
Calabria
 Corigliano
Campania
 Giugliano
 San Tommaso
 Émilie-Romagne
 Correggese
 Alfonsine
 Progresso
 Frioul-Vénétie julienne
 San Luigi
 Latium
 Team Nuova Florida
 Tor Sapienza

 Ligurie
 Vado
 Lombardie
 Castellanzese
 NibionnoOggiono
 Brusaporto
 Breno
 Tritium
 Marches
 Tolentino
 Porto Sant'Elpidio
 Molise
 Vastogirardi
 Piémont et Vallée d'Aoste
 Verbania
 Fossano
 Sardaigne
 Muravera

 Sicile
 Licata
 Marina di Ragusa
 Biancavilla
 Trentin-Haut-Adige
 Dro
 Toscane
 Grosseto
 Grassina
 Ombrie
 Foligno
 Vénétie
 Caldiero.
 Vigasio
 Luparense
 Mestre

Relégation en Série D 
Les clubs de Palerme et Foggia, tous deux évoluant en  lors de l'exercice 2018-2019 ont été placés en liquidation judiciaire et relégués en Série D, Palerme sous une nouvelle entité.

Compétition 
Un match gagné rapporte 3 points, un match nul, 1 point, une défaite ou un formait, 0 point. Au bout de trois forfaits, le club est exclu du championnat et est relégué en Terza Categoria ( division).

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Notes et références 

2019-2020
Italie M4
Football M4
Championnat M4